Анга́р () — сооружение для хранения, технического обслуживания и ремонта самолётов, дирижаблей (эллинги), вертолётов, других летательных аппаратов, либо другой крупногабаритной техники. Основной объём ангара обеспечивает удобное размещение техники и выполнение на ней работ, часто к ангару присоединяют пристройки для размещения персонала, офисного оборудования, складов и т. п.

Также ангарами называют промышленные и хозяйственные помещения арочного, прямостенного, полигонального или шатрового типа. Часто ангар представляет собой быстровозводимое здание. В зависимости от используемой технологии ангары могут быть каркасными и бескаркасными. При строительстве каркасных ангаров монтируется каркас (несущие конструкции), а на него крепится ограждение. Также существуют каркасно-тентовые ангары, покрытые тканным материалом. Арочный ангар часто выполняют из гофрированного металлического профиля, при этом используют и другие материалы (пластик, дерево).

На военных аэродромах истребительной и штурмовой авиации применяют капитальные укрытия, называемые железобетонное арочное укрытие (ЖБУ), которые не являются ангарами.

Примечания 

Инженерные сооружения
Инфраструктура аэродрома